Munscheid steht für.

den Ort
 Munscheid (Bochum), Ortsteil von Bochum

die Personen
 Elsa Munscheid (1881–1956), deutsche Tier- und Landschaftsmalerin und Grafikerin
 Wilhelm Munscheid (1839–1913), deutscher Industrieller und Gemeinderat